Hambraeus ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Hambraeus (1890–1983), schwedischer Schriftsteller und Pfarrer
 Bengt Hambraeus (1928–2000), schwedischer Komponist, Organist und Musikwissenschaftler